Estènia (en grec antic σθένια) era un festival celebrat pels argius i en general a la regió de l'Argòlida, en honor de l'anomenat Zeus Esteni (Ζεύς σθενός, Zeus poderós), que tenia un altar en una gran roca a la vora d'Hermíone.

Plutarc fa constar que la πάλη ("pále") o competició de lluita que formava part dels concursos d'aquest festival s'acompanyava amb música de flauta i diu també que la tradició original deia que el festival s'havia establert en honor de Dànau i només més tard es va dedicar al Zeus Esteni.

Referències 

Festivals de l'antiga Grècia